

Ленкі-Мале — село в гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Ленкі-Мале — село в гміні Каменець Ґродзиського повіту Великопольського воєводства